La palabra inglesa Sunday (Domingo en español) puede referirse también a:

Prensa y revistas 
The Sunday Times, un periódico británico fundado en 1821;
Sunday Comics, una revista española sobre estudio e investigación de la historieta editada entre 1976 y 1985;

Obras 
Sunday, una serie del oeste realizada entre 1968 y 1970 por Víctor Mora y Víctor de la Fuente;
«Sunday», una canción de 1993 de la banda de rock irlandesa The Cranberries;
«Sunday», una canción de 1998 de la banda estadounidense Sonic Youth; o
«Sunday», una canción de 2011 del dúo británico Hurts.

Domingo